Bergkrystallen (Oslo), een wijk in Oslo
Bergkrystallen (metrostation), een station van de metro van Oslo